Ardelean se poate referi la:

 Aurel Ardelean
 Cornelia Ardelean
 Dimitrie Ardelean
 Eugen Ardelean
 Ioan Ardelean
 Ilie Ardelean
 Ino Ardelean
 Ionel Ardelean
 Marian Ardelean
 Teodor Ardelean
 Virgil Ardelean
Ben Oni Ardelean

Vezi și 
 Bicazu Ardelean, Neamț
 Biserica de lemn din Bicazu Ardelean
 Microregiunea Buzăul Ardelean
 Muzeul Ardelean

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară